Das Juniorendoppel der French Open 2018 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressieger waren Nicola Kuhn und Zsombor Piros.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

Juniorendoppel
2018